Sezonul La Liga 1939-40 a început la data de 3 decembrie 1939 și s-a finalizat la data de 28 april 1940.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament 

<sup><span style="color: red;">1</FONT></sup> Oviedo CF nu a jucat în prima ligă în sezonul 1939/40 din cauza stării proaste a terenului, acesta fusese afectat de Războiul Civil Spaniol. Au primit dreptul de a juca în sezonul 1940/41 în prima ligă direct, după ce și-au îmbunătățit terenul. Pentru locul liber s-a disputat un playoff între Athletic Aviación Club (în 1936, Atlético de Madrid) și Atlético Osasuna, cele două echipe retrogradaseră în sezonul 1935/36. Athletic Aviación Club a câștigat cu 3-1.

Deoarece clubului Oviedo CF i-a fost promisă promovarea automată pt sezonul 40/41 , numai echipa de primul loc din Segunda División 39/40 a promovat direct. Echipa de pe locul doi a participat la payoff cu echipa de pe locul 10 din Primerea pentru a obține promovarea. Celta de Vigo a câștigat playofful și a rămas în prima divizie.

Tabelul rezultatelor 
 Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă a tabelului.

Trofeul Pichichi 

Sezoane La Liga
S
S